«Зажигание» () — испанский криминальный боевик режиссёра Даниэля Кальпарсоро, премьера которого состоялась 21 апреля 2013 года на 16-м фестивале испанского кино в Малаге. В России фильм вышел 25 июля 2013 года.  Саундтрек написал композитор Карлос Джин.

Сюжет 
Действие фильма разворачивается в Мадриде. Банда грабителей использует женщину в качестве приманки для ограблений. После одного – последнего – дела, они собираются уйти на покой. Гангстерское трио планирует ограбить ювелирный магазин Джулии, который она унаследовала от родителей. Она только что обручилась с Микелем, бывшим гонщиком.

Для достижения своей цели они полагаются на очарование Ари, которая теперь пытается сблизиться с Микелем. На вечеринке в честь его обручения с Джулией, они знакомятся и проводят вместе ночь. С помощью Ари он попадает в мир мошенничества, предательств и нелегальных автомобильных гонок.

Вскоре Микель понимает, что Ари и ее парень Навас используют его только для сбора информации, чтобы осуществить своё следующее дело.

В ролях 
 Адриана Угарте — Ари
 Алекс Гонсалес — Микель
 Альберто Амманн — Навас
 Кристиан Мулас — Нано
 Мария Кастро — Джулия
 Хуан Пабло Шук — Аргентинец
 Луис Заера — Следователь

Награды 
Фильм был номинирован на Малагском кинофестивале, в категории «Лучшая картина».

В 2014 последовала номинация на кинофестивале ASECAN, в категории «Лучший монтаж».

Реакция публики 
Фильм получил в основном смешанные отзывы от кинокритиков.

См. также 
 Форсаж
 Овердрайв

Примечание

Ссылки 

Фильмы Испании 2013 года
Криминальные фильмы Испании
Фильмы-драмы Испании
Фильмы Antena 3 Films
Фильмы Canal+ España
Фильмы La Sexta